Głębieniec – przełęcz w Gorcach
 Głębieniec, Głębiniec – potok, prawostronny dopływ Kamienicy